Claudio Villa –  cantante italiano
Claudio Villa –  primo album del 1957
Claudio Villa –  secondo album del 1957
Claudio Villa –  terzo album del 1957
Claudio Villa –  quarto album del 1957
Claudio Villa –  quinto album del 1957
Claudio Villa –  sesto album del 1957
Claudio Villa –  settimo album del 1957
Claudio Villa –  autore di fumetti italiano.
Claudio Villas Boas –  attivista brasiliano.